

Toponyme

Îles Montebello en Australie-Occidentale

Montebello, municipalité du Québec
Château Montebello

Montebello, une municipalité située dans le département d'Antioquia.

Montebello, ville de Californie ;
 Montebello, village situé dans l’État de New York.



Guadeloupe 
Montebello est le nom d'une section de la commune de Petit-bourg, ville située en Guadeloupe. Cette section abrite la distillerie Montebello qui fabrique du rhum agricole.

Paris
Quai de Montebello, quai situé le long de la Seine, à Paris. 
Square René-Viviani - Montebello, square de Paris.

Lille
Boulevard Montebello, un boulevard de Lille.
Montebello, est une station de métro lillois, située sur la ligne 2.

Lyon
Rue Montebello, rue située dans le troisième arrondissement de Lyon

Montebello della Battaglia, commune de la province de Pavie (Lombardie), lieu des 
 Montebello di Bertona, commune de la province de Pescara (Abruzzes)
 Montebello Ionico, commune de la province de Reggio de Calabre (Calabre)
 Montebello sul Sangro, commune de la province de Chieti (Abruzzes)
 Montebello Vicentino, commune de la province de Vicence (Vénétie)
 Montebello di Torriana, frazione rattachée à Torriana, commune de la province de Rimini, sur laquelle a été construit le château de l'Azzurrina.

Le château de Montebello est un des trois châteaux de Bellinzone, en Suisse. Ils figurent sur la liste des monuments et des sites du patrimoine mondial protégé par l'UNESCO.

Patronymes 
 Jean Lannes, duc de Montebello (1769-1809), maréchal d'Empire. 
 Louis Napoléon Lannes, duc de Montebello (1801-1874), diplomate et homme politique français, fils du précédent. 
 Gustave Lannes, marquis de Montebello (1838-1907), diplomate français, fils du précédent.
 Alfred Jean Lannes, comte de Montebello (1802-1861), homme politique français, fils cadet du maréchal.
 Philippe de Montebello (né en 1936), conservateur de musée d’origine française installé aux États-Unis.
 Denis Montebello (né en 1951), écrivain, vit et enseigne à La Rochelle.
 Roger de Montebello (né en 1964), artiste peintre français.

Autres
Batailles de Montebello :
Bataille de Montebello (1800),
Bataille de Montebello (1859)  
La paix de Montebello, accord passé en  entre l'empereur Frédéric  Barberousse et la ligue lombarde.
Par ailleurs il exista un :
 marquisat de Montebello (marquisat italien), à ne pas confondre avec
 le titre de duc de Montebello, attribué au maréchal Lannes par Napoléon Bonaparte en récompense pour sa victoire à la bataille de Montebello (1800) durant la Campagne d'Italie (1799-1800).
Montebello (1812), un vaisseau de ligne français.
Montebello (vapeur), un navire marchand de la Wilson Line baptisé en l'honneur de la Duchesse de Montebello.
 Montebello, une distillerie de rhum, située à Petit-Bourg (Guadeloupe) et fondée en 1930.